Bundestagswahlkreis 85 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Berlin-Marzahn – Hellersdorf (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Treptow – Köpenick (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Duisburg II (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Oberhausen (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Geldern – Kleve (1949 bis 1961)